David Ribanelli né le  à Ermont en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier droit.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1988-1989 || Anges du Vésinet || Division 2
|| 24 || 22 || 17 || 39 || 58 || || || || || 
|-
| 1989-1990 || Flammes bleues de Reims || Ligue Magnus
|| 21 || 1 || 1 || 2 || 14 || || || || || 
|-
| 1990-1991 || Flammes bleues de Reims || Ligue Magnus
|| 19 || 1 || 2 || 3 || 12 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 1991-1992 || Flammes bleues de Reims || Ligue Magnus
|| 34 || 7 || 4 || 11 || 10 || || || || || 
|-
| 1992-1993 || Flammes bleues de Reims || Ligue Magnus
|| 26 || 8 || 12 || 20 || 34 || || || || || 
|-
| 1993-1994 || Flammes bleues de Reims  || Division 1
|| 19 || 10 || 18 || 28 || 14 || 6 || 2 || 8 || 10 || 14 
|-
| 1994-1995 || Flammes bleues de Reims || Ligue Magnus
|| 27 || 7 || 5 || 12 || 60 || 7 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
| 1995-1996 || Flammes bleues de Reims || Ligue Magnus
|| 28 || 7 || 9 || 16 || 52 || 10 || 1 || 2 || 3 || 10 
|-
| 1996-1997 || Flammes bleues de Reims || Ligue Magnus
|| 31 || 4 || 14 || 18 || 38 || 9 || 1 || 3 || 4 || 6 
|-
| 1997-1998 || Flammes bleues de Reims || Ligue Magnus
|| 35 || 13 || 20 || 33 || 97 || || || || || 
|-
| 1998-1999 || Flammes bleues de Reims || Ligue Magnus
|| 45 || 14 || 15 || 29 || 55 || || || || || 
|-
| 1999-2000 || Flammes bleues de Reims || Ligue Magnus
|| 39 || 15 || 11 || 26 || 31 || || || || || 
|-
| 2000-2001 || Flammes bleues de Reims || Ligue Magnus
|| 25 || 8 || 10 || 18 || - || 7 || 5 || 3 || 8 || - 
|-
| 2001-2002 || Flammes bleues de Reims || Ligue Magnus
|| - || 12 || 6 || 18 || - || || || || || 
|-
| 2002-2003 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus
|| 21 || 2 || 4 || 6 || 107 || || || || || 
|-
| 2003-2004 || Dogs de Cholet  || Division 2
|| 8 || 4 || 6 || 10 || 102 || || || || || 
|-
| 2005-2006 || Vipers de Montpellier || Division 1
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || Bélougas de Toulouse || Division 2
|| 16 || 5 || 7 || 12 || 95 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || Aigles de La Roche-sur-Yon || Division 2
|| 13 || 6 || 4 || 10 || 48 || 3 || 1 || 1 || 2 || 29 
|-
| 2010-2011 || Lames affûtées de Niort || Division 3
|| 8 || 5 || 6 || 11 || 26 || || || || || 
|-
| 2011-2012 || Lames affûtées de Niort || Division 3
|| 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || || || || || 
|-

Références 

Naissance en mars 1970
Naissance à Ermont
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du Hockey Club Choletais
Joueur du Montpellier Vipers
Joueur du Toulouse Blagnac Hockey Club
Entraîneur français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace